

Geografia 
 Spagna
 Quart de Poblet – comune nella comunità autonoma Valenzana
 Vimbodí i Poblet – comune nella comunità autonoma della Catalogna

Persone 
 Miguel Poblet –  ciclista su strada e pistard spagnolo

Altro 
 Monastero di Santa Maria di Poblet – monastero in Catalogna dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO